Die Norwegische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:

EM-Qualifikation 2000

Spielergebnisse 

Abschlusstabelle

Norwegisches Aufgebot

Spiele Norwegens

Vorrunde 
  Spanien –  Norwegen 0:1 (0:0)
  Norwegen –  Jugoslawien 0:1 (0:1)
  Slowenien –  Norwegen 0:0

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe C

Weblinks 
 Norwegen zur EM 2000 auf fussballdaten.de

Norwegen
2000